FCC puede referirse a:

 Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América), organización del congreso que aplica censura a medios como programas de radio o televisión.
 Fluid Catalytic Cracking (Cracking catalítico).

 Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., grupo empresarial español.
 FCC (Face-centered cubi), disposición atómica en una red de Bravais cúbica.
 Ferrocarriles Centrales del Perú.
 Fútbol Club Cartagena.
 FC Cincinnati.
 Frente Cívico de Córdoba, partido político argentino.

Siglas